Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бёкер, Конрад (1870—1936) — немецкий гимнаст, дважды чемпион летних Олимпийских игр 1896.
 Бёкер, Вим (1894—1957) — нидерландский инженер и предприниматель.